Кубок Болгарії з футболу 1972—1973 — 33-й розіграш кубкового футбольного турніру в Болгарії. Титул вдруге поспіль здобув ЦСКА Септемврійско знаме (Софія).

Попередній раунд 

|}

1/16 фіналу 

|}

Груповий раунд

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

1/4 фіналу 

|}

1/2 фіналу 

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Болгарії на bulgarian-football 

1972–1973
Болгарія
Болгарія
1972 у болгарському спорті
1973 у болгарському спорті